Epitome (griech. , epitomé ‚Abriss‘, ‚Auszug‘, ‚Ausschnitt‘) steht für:

 Epitome (Auszug), Textauszug, Exzerpt
 Breviarium (Geschichtswerk), ein lateinisches Geschichtswerk
 Epitome Legum, Gesetzeswerk
 Epitome Historion, Werk des Johannes Zonaras
 Epitome, anonyme Chronik, Grundstock der byzantinischen Logothetenchronik

Siehe auch: